Código de Napoleón o Código napoleónico puede hacer referencia a:

 el Código Civil Francés de 1804;
 el Código de Procedimiento Civil de Francia de 1806;
 el Código de Comercio Francés de 1807;
 el Código de Instrucción Criminal de Francia de 1804;
 el Código Penal Francés de 1810.